

Cinema 
 Lo straniero (The Stranger) – film del 1946 diretto da Orson Welles
 Lo straniero – film del 1967 diretto da Luchino Visconti (tratto dall'omonimo romanzo di Albert Camus)
 Lo straniero (Agantuk) – film del 1991 diretto da Satyajit Ray
 The Foreigner - Lo straniero (The Foreigner) – film del 2003 diretto da Michael Oblowitz

Letteratura 
 Lo straniero (O Estrangeiro) – romanzo di Plínio Salgado del 1926
 Lo straniero (L'Étranger) – romanzo di Albert Camus del 1942
 Lo straniero – romanzo di L. P. Davies, n. 506 di Urania

Musica 
 Lo straniero – opera di Ildebrando Pizzetti del 1930
 Lo straniero – canzone di Georges Moustaki del 1969

Altro 
 Lo Straniero – rivista italiana
 Premio Lo Straniero – premio culturale italiano
Lo Straniero – canzone dei Sangue Misto, dall'album SxM del 1994, considerato uno degli album più importanti dell'ambiente hip hop italiano.

Pagine correlate 
Straniero
The Stranger
L'Étranger